Sannazzari – cognome italiano
 Enrico Sannazzari – calciatore italiano
 Giacomo Sannazzari della Ripa – mercante e collezionista d'arte italiano
 Palazzo Sannazzari – palazzo di Milano